Флінт — багатозначний термін, може означати:

Топонім 

 Флінт () — місто в графстві Флінтшир (Північний Уельс), розташоване в естуарії річки Ді.
 Флінт () — місто в США, розташоване на території штату Мічиган.

Прізвище 

Флінт (, ) — прізвище, в англійській мові утворене від flint («кремінь»)
 Керолайн Флінт (; 1961) — британський політик-лейборист.
 Кіт Флінт (; 1969—2019) — англійський співак і танцюрист.
 Ларрі Флінт (; 1942) — американський видавець.
 Петер Флінт (; 1964) — данський кінорежисер.

Вигадані персонажі 
 Капітан Флінт — капітан піратського корабля «Морж» з роману «Острів скарбів» Р. Л. Стівенсона.

Інше 
 «Флінт Фаєрбердс» () — американський молодіжний хокейний клуб, що представляє місто Флінт, штат Мічиган.
 «Наша людина Флінт» () — американський фільм, бойовик 1966 року. Головний персонаж — Дерек Флінт.
 Флінт (гірська порода) — міцний тонкозернистий різновид кремнезему.

Див. також 
 Флінта Зеновій Петрович (1935—1988) — український художник-кераміст, живописець, графік
 Флинта — те ж саме, що кріс, кремінна рушниця